Нарынко́л () — село, административный центр Райымбекского района Алматинской области Казахстана. Административный центр Нарынкольского сельского округа. Находится вблизи границы с Китаем, примерно в 82 км к востоку-юго-востоку (ESE) от села Кеген на высоте 1801 метра над уровнем моря. Код КАТО — 195855100.

История 
Поселение основано в 1872 г.  семиреченскими казаками как казачий выселок Охотничий (Нарынкол).  2 апреля 2018 года административный центр Райымбекского района был возвращён в село Нарынкол.

Население 
В 1999 году население села составляло 8816 человек (4371 мужчина и 4445 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 7731 человек (3806 мужчин и 3925 женщин).

По данным на 1 января 2019 года население села составляло 7040 человек (3617 мужчин и 3423 женщины).

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Райымбекского района